Сијете Крусес има више значења:

 Сијете Крусес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијете Крусес (Санто Доминго Тепустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику